Дистлер () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Дистлер, Вадим Вадимович (1936—2020) — российский геохимик.
 Дистлер, Хуго (1908—1942) — немецкий композитор.
 Дистлер, Хуго — фигурист из Австрии